William Walker (kompozytor) (1809–1875)
 William Walker (dyplomata)
 William Walker (nurek)
 William Walker (1824–1860)
 William Walker (aktor)
 William Walker (misjonarz) (1808–1896)
 William Walker (kolarz)
 William Henry Talbot Walker (1816–1864) – amerykański żołnierz